Vuča je lahko:
 Vuča, Berane (Črna gora)
 Vuča, Rožaje (Črna gora)